Amédée (parfois Ame) de Genève peut faire référence à :
 Amédée  de Genève (v.1098-1178), comte de Genève (1128-1178) ;
 Amédée de Genève, fils du comte  Guillaume  de Genève, évêque de Maurienne (1213-1220) ;
 Amédée de Genève, fils du comte Guillaume II de Genève, évêque de Die (1245-1276) ;
 Amédée II de Genève (?-1308), comte de Genève (1280-1308) ;
 Amédée de Genève, fils d'Amédée II de Genève, évêque de Toul (1321-1330) ;
 Amédée III de Genève (v.1300-1367), comte de Genève (v.1320-1367) ;
 Amédée IV de Genève  (?-1369), comte de Genève (1367-1369).

Maison de Genève